Marco Zanotti (1974) (Rovato, 1974), ciclista italià
 Marco Zanotti (1988) (Desenzano del Garda, 1988), ciclista italià